
Улан:
 Улан — рядовой в роде кавалерии, чин в кавалерии.
 «Улан» — боевая машина пехоты, стоящая на вооружении сухопутных войск Австрии.
 «Улан» — советский художественный фильм режиссёра Толомуша Океева (1977).
 Улан — одно из названий Республиканской гвардии Казахстана.
 Улан — киргизское и казахское мужское личное имя.

Топоним

Казахстан 
 Улан (Стаханово до 90-х XX века) — село в Карасайском районе Алматинской области.

Китай 
 Улан — уезд в китайской провинции Цинхай.

Россия 
 Улан — деревня в Приаргунском районе Забайкальского края.
 Улан — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.